Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Erste Bank Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Oktober 2019 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde ebenfalls ein Platz im Hauptfeld vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Wien